Мати́льда Марке́зи де Кастроне (, урожд. Грауман, ; 24 марта 1821, Франкфурт-на-Майне — 17 ноября 1913, Лондон) — немецко-австрийский музыкальный педагог.

Училась пению сперва в Вене, а затем в Париже у Мануэля Патрисио Родригеса Гарсиа, здесь же вышла замуж за певца Сальваторе де Кастроне, выступавшего под псевдонимом Сальваторе Маркези. В 1849 г. дебютировала на оперной сцене как певица (меццо-сопрано), однако особенно значительным голосом не обладала и уже в 1854 г. перешла к преподаванию, сделавшись одной из наиболее крупных фигур в преподавании оперного вокала. Первоначально Маркези преподавала в Венской консерватории, с 1861 г. в Париже, с 1865 г. в Кёльне, с 1868 г. снова в Вене.

Среди учениц Маркези — Бланш Арраль, Эмма Невада, Этелка Герстер, Нелли Мелба, Эмма Кальве, Эмма Имс, Надежда Забела-Врубель, Сибилла Сандерсон, Мария Дейша-Сионицкая, Зельма Курц, Роза Папир, Майкки Ярнефельт, Софи Рёр-Брайнин и многие другие, а также Бланш Маркези, её дочь.

«Школа пения», написанная Маркези, была переведена на многие европейские языки (русский перевод 1888, последнее издание 2005) и переиздаётся до сих пор.

Примечания

Ссылки 

Музыкальные педагоги Австрии
Академические музыканты Австрии